Hot line, Hot Line eller Hotline kan syfta på:

 Hot Line (travhäst) – en svensk travhäst
 Hot Line (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1994–1996
 HotLine – ett varumärket för mobiltelefoner från Ericsson

Se även
 Heta linjen